«Зона интересов» () — будущий художественный фильм британского режиссёра Джонатана Глейзера, экранизация одноимённого романа Мартина Эмиса, главную роль в которой сыграл Максимилиан Бек. Выйдет на экраны в 2023 году.

Сюжет 
Литературной основой фильма стал одноимённый роман Мартина Эмиса. Действие происходит во время Второй мировой войны. Главные герои — комендант Освенцима, влюблённый в его жену немецкий офицер (племянник Мартина Бормана) и еврей-заключённый.

В ролях 
 Максимилиан Бек

Премьера и восприятие 
О начале работы над фильмом стало известно в октябре 2019 года. Режиссёр Джонатан Глейзер заявил, что намерен найти в этой картине новый подход к теме Холокоста. Съёмки продюсировала компания А24.

Премьера картины запланирована на 2023 год.

Примечания 

Фильмы Великобритании